Okręty US Navy o nazwie "Bering Strait" (Cieśnina Beringa):
 Pierwszy USS "Bering Strait" (AVP-34) był tendrem wodnosamolotów, który był w służbie w latach 1944-1946.
 Drugi USCGC "Bering Strait" (WAVP-382), później WHEC-382, był kutrem United States Coast Guard będącym w służbie w latach 1948-1971.

Bering Strait